Banner Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis  :

Arkansas 
 , du comté d'Ashley.
 , du comté de Saline.

Caroline du Nord 
 Banner Township du comté de Johnston.

Dakota du Nord 
 Banner Township du comté de Cavalier.
 Banner Township du comté de Mountrail.

Dakota du Sud 
 Banner Township du comté de Beadle.
 Banner Township du comté de Tripp.

Illinois 
 Banner Township, du comté d'Effingham.
 Banner Township, du comté de Fulton.

Iowa 
 Banner Township, dans le comté de Woodbury.

Kansas 
 , du comté de Dickinson.
 , du comté de Jackson.
 Banner Township, du comté de Rush.
 Banner Township, du comté de Smith.
 Banner Township, du comté de Stevens.

Homonymie de townships